Відкри́та ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Відкрита вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Відкрита вулиця — вулиця в місті Львів.
 Відкрита вулиця — вулиця в місті Маріуполь Донецької області.

Вулиці